Донабейт:

 Донабейт — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер).
 Донабейт — железнодорожная станция в графстве Фингал, Республика Ирландия.